У́лица Акаде́мика Книпо́вича — улица в Октябрьском округе Мурманска. Располагается в центре города. Направлена с запада на восток и пересекает всю вторую и третью террасы от спуска к рыбному порту вплоть до Планерного поля. Одна из оживлённых городских магистралей. Является связующим звеном между портом и Восточной объездной дорогой.

До 1962 года улица именовалась Кольской. Нынешнее название дано ей в честь видного российского и советского учёного, зоолога и океанолога Николая Михайловича Книповича, исследовавшего Мурманский берег в конце XIX века. В память 75-летия научно-промысловых исследований Баренцева моря, начатых в 1899 году под руководством Николая Михайловича Книповича на улице установлен памятный знак.

Пересекает улицы 
 улица Шмидта;
 проспект Ленина;
 улица Полярные Зори;
 улица Траловая.

Примыкают улицы 
 Улица Капитана Буркова;
 Планерная улица;
 Улица Радищева;
 Улица Новое Плато;
 Переулок Русанова.
Улица переходит в Рогозерскую улицу.

Дома 
На улице находятся дома с порядковыми номерами от 1 до 67. Наиболее примечательные из них:
 6 — ПИНРО;
 17 — Гостиница «Park Inn by Radisson Полярные Зори»;
 23 — Гостиница «Моряк»;
 48 — Центр занятости.

Транспорт 
 По улице Книповича проходит один автобусный маршрут № 11.
 По участку улицы от проспекта Ленина до улицы Шмидта проложена контактная троллейбусная сеть, используемая в служебных целях и в случае перекрытия движения по проспекту Ленина.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Карта расположения улицы Книповича

Академика Книповича
Октябрьский округ Мурманска